Bae kan som auktorsförkortning betyda:

 Yeon Jae Bae
 Yang-Seop Bae
 Kyung Sook Bae

Robotskapade auktorsförkortningar